Михалков — російське прізвище.

Відомі носії:
 Михалков (Кончаловський) Єгор Андрійович — російський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Михалков Микита Сергійович (* 1945) — російський кіноактор і кінорежисер, народний артист РРФСР.
 Михалков Сергій Володимирович (1913—2009) — російський поет.

 Михалкова Ганна Микитівна ( 1974) — російська актриса кіно та телебачення, телеведуча, старша донька Микити Михалкова.
 Михалкова Надія Микитівна ( 1986) — російська актриса театру, кіно і дубляжу, кінорежисерка, сценаристка, телеведуча. Молодша дочка Микити Михалкова.
 Михалкова Тетяна Євгеніївна ( 1947) — радянська та російська громадська діячка. Президент Благодійного фонду «Російський силует», модель, перекладачка, актриса.
 Михалкова Юлія Євгеніївна ( 1983) — російська актриса і телеведуча, учасниця шоу «Уральські пельмені» (2009—2019).

Російські прізвища